Apurímac puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 El río Apurímac, en el centro-sur del Perú.
 El Departamento de Apurímac, división administrativa en el sur de Perú.
 El Distrito Judicial de Apurímac, división administrativa judicial de Perú.
 Jirón Apurímac (Lima), calle de la ciudad de Lima, Perú.
 Jirón Apurímac (Cajamarca), calle de la ciudad de Cajamarca, Perú.

Asimismo, en música, puede referirse a:
 Apurímac (álbum), álbum de 1985 del grupo alemán de música new age Cusco.
 Apurimac II, álbum de 1994 del grupo anterior.

Además, puede hacer referencia a
 La fragata Apurímac, barco de la Marina de Guerra del Perú (1854-1881).